The Gift Of Rock — рождественский альбом американской рок-группы Smash Mouth, выпущенный в декабре 2005 года. На пластинке содержатся кавер-версии на песни таких музыкантов как Луи Армстронг, Ринго Старр, The Kinks, Ramones, хотя есть и собственная песня группы — «Baggage Claim».

Список композиций 
 «Father Christmas» — 3:38
 «Baggage Claim» — 3:31
 «Don’t Believe In Christmas» — 1:47
 «Christmas (Baby Please Come Home)» — 3:14
 «Zat You, Santa Claus?» — 2:19
 «The Christmas Song» — 2:34
 «Snoopy's Christmas» — 2:15
 «Christmas Ain’t Christmas» — 2:03
 «Come On Christmas, Christmas Come On» — 2:23
 «Merry Christmas (I Don’t Want to Fight Tonight)» — 2:36

Примечания 

Альбомы Smash Mouth
Альбомы 2005 года